

Patronymie
 Alexandre Sperafico (1974-), est un pilote automobile brésilien.
 Rafael Sperafico (1981-2007), cousin de Rodrigo, Ricardo et Alexandre, est un pilote automobile brésilien.
 Ricardo Sperafico (1979-), frère jumeau de Rodrigo, est un pilote automobile brésilien.
 Rodrigo Sperafico (1979-), frère jumeau de Ricardo, est un pilote automobile brésilien.